Your Name. (boek), roman uit 2016, geschreven door Makoto Shinkai
 Your Name. (film), gelijknamige animefilm uit 2016, gebaseerd op het boek